La gare Île-Bigras est une gare du Réseau de transport métropolitain où passe le train de banlieue de la ligne Deux-Montagnes. Elle est située dans le quartier des Îles-Laval à Laval.

La gare est fermée en 2020 afin de permettre la réalisation du Réseau express métropolitain dont elle en deviendra une station.

Correspondances 
Aucune correspondance avec un moyen de transport alternatif n'est possible à cette gare.

Voir aussi

Lien externe 
 .

Ile-Bigras
Réseau express métropolitain